Микеш (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Микеш, Адольф (1864—1929) — чешский музыкальный педагог.
 Микеш, Джордж (1912—1987) — английский писатель-юморист венгерского происхождения.
 Микеш, Келемен (1690—1761) — венгерский писатель. Соратник Ракоци.
 Микеш, Элфи (род. 1940) — австрийско-немецкий фотограф, кинооператор и кинорежиссёр.
 Микеш, Янош (1876—1945) — католический прелат, епископ Сомбатхея с 11 декабря 1911 года по 10 января 1936 год.